Тульский рабочий — термин, который может обозначать:

 Тульский рабочий — 13-й отдельный бронепоезд Юго-Западного фронта (в просторечии — «Туляк»)
 Тульский рабочий полк — полк народного ополчения, участвовавший в обороне Тулы

См. также 

 Туляк